Кантабрія — власна назва.

Топоніми

Кантабрія — регіон.
 Кантабрія — інша назва Басконії.
 Кантабрійські гори
 Кантабрійська затока
 Кантабрійське море

Історія 
 Кантабрія — землі кантабрів.
 Кантабрійські війни
 Герцогство Кантабрія
 Кантабрійські стели